Příjmení Crawford nosí více významných osobností:

 Broderick Crawford (1911–1986), americký herec
 Chace Crawford (* 1985), americký herec
 Chandra Crawfordová (* 1983), kanadská lyžařka
 Cindy Crawford (* 1966), americká modelka
 Corey Crawford (* 1984), kanadský hokejový brankář
 Francis Marion Crawford (1854–1909), americký spisovatel
 Hank Crawford (1934–2009), americký saxofonista
 Hasely Crawford (* 1950), trinidadský sprinter
 James Crawford (1934–2012), americký pianista a zpěvák
 Joan Crawfordová (1904–1977), americká herečka
 Kizzy Crawford (* 1996), velšská zpěvačka
 Michael Crawford (* 1942), anglický herec a zpěvák
 Rosanna Crawfordová (* 1990), kanadská biatlonistka
 Samantha Crawfordová (* 1995), americká tenistka
 Shawn Crawford (* 1978), americký sprinter
 Yunaika Crawfordová (* 1982), kubánská atletka